Claus est une contraction du prénom allemand , équivalent du français Nicolas.

Prénom

Patronyme
 Adolf Claus (1838-1900), chimiste allemand.
 Adrien Claus (1887-1965), homme politique belge.
 Camille Claus (1920-2005), peintre français.
 Carl Friedrich Wilhelm Claus (1835-1899), zoologiste allemand.
 Émile Claus (1849-1924), peintre belge.
 Emmanuel Claus (1784-1848), homme politique belge.
 Fanny Claus (1846-1877), violoniste et altiste française.
 Franz Claus (1895-1958), homme politique allemand.
 Hugo Claus (1929-2008), romancier belge.
 Kerstin Claus (née en 1955), athlète est-allemande.
 Rudolf Claus (1893-1935), résistant allemand au nazisme.
 Wilhelm Claus (1882-1914), peintre

Toponyme 
 Rue Émile Claus, à Bruxelles.

Autres
 Santa Claus est le surnom du père Noël.

Voir aussi
 
  

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique